USS Hull je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hull (DD-7) 
 USS Hull (DD-330) 
 USS Hull (DD-350) 
 USS Hull (DD-945)

Hull